Closed Casket — четвёртый студийный альбом хип-хоп музыканта Esham А. Смит., выпущенный в 1994 году.

Об альбоме 
Из-за упоминания сатаны в темах его работ Смит был обвинён в сатанизме. Чувствуя, что лирическое содержание его альбомов принимается слишком серьёзно, Смит решил, что после этого альбома он не будет упоминать дьявола в своих последующих работах.

Список композиций

Участники записи 
 Esham А. Смит. — исполнитель
 ТNТ — приглашённый исполнитель
 Mastamind — приглашённый исполнитель
 Продюсер: Esham
 Исполнительный продюсер: Джеймс Смит
 Инженер: Esham
 Мастеринг: Esham
 Программирование: Esham

Примечания 

Альбомы Esham
Альбомы Reel Life Productions